Le Championnat du monde B de rink hockey masculin 1998 est la huitième édition des championnats du monde B de rink hockey, organisé à Macao. Les trois premières équipes de cette compétition gagnent le droit de participer au Championnat du monde masculin A de rink hockey 1999 à Reus, en Espagne. Les trois équipes rétrogradées du groupe A à la suite du championnat du monde masculin A de rink hockey 1997 sont les États-Unis, les Pays-Bas et la Colombie, même si les deux dernières équipes décident de ne pas participer à cette compétition.

Participants 
Dix neuf équipes prennent part à cette compétition.

Première phase

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Deuxième phase

Groupe 9-12 

|}

Groupe 13-16 

|}

Groupe 17-19 

|}

Tableau final

Classement final

Liens externes 
Résultats

1998
Rink hockey
Rink hockey 1998
Événement sportif à Macao
Sport au Portugal en 1998
Sport en septembre 1998
Rink hockey en 1998
Compétition internationale de rink hockey au Portugal